Zacualtipán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacualtipán, Hidalgo, Zacualtipán de Ángeles, 
 Zacualtipán, Chiapas, Maravilla Tenejapa,